

Anno 
 176 o 176 a.C.

Codici 
 176  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatori Astronomic de Consell sull'isola di Maiorca

Matematica 
 176 – numero

Altro 
 176- seguito da una permutazione di altre tre cifre 1, 6 e 7 è la matricola carceraria dei personaggi a fumetti della Banda Bassotti (Beagle Boys)